Змагання з боксу в чоловічій категорії до 69 кг на Європейських іграх 2019 у Мінську відбулися з 21 по 29 червня в Палаці Спорту в Уріччі.Участь взяли 33 спортсменів з 33 країн.

Результати

Поєдинок 1/32 фіналу (21 червня):

Посилання
 Результати боксу на Європейських іграх 2019 — 69 кг (чоловіки)

Примітки 

Чоловіки 69